Robert Owen může být:

 Robert Owen (1771–1858) – velšský socialista, průmyslník a sociální reformátor
 Robert Owen (politik) (1658–1698) – poslanec Parlamentu Spojeného království z Walesu
 Robert Owen (teolog) (1820–1902) – velšský teolog
 Robert Owen (kanoista) – kanoista